Calipso hace referencia a varios artículos:

Mitología
 Calipso, bella hija del titán Atlas, que reinaba en la hermosa isla de Ogigia.
 Calipso (oceánide), una de las oceánides en la mitología griega.
 Calipso (hija de Perseis), hija de Perseis (y por tanto nieta de Océano y Tetis) y Helios o Apolo.
 Calipso (nereida), según Apolodoro de Atenas (Biblioteca i.2.7), una de las nereidas, hijas de Nereo y Doris

Astronomía
 Calipso (satélite), satélite del planeta Saturno.
 (53) Kalypso, asteroide
 CALIPSO, de la NASA y el CNES.

Además
 Calipso (música) o calypso, ritmo musical afrocaribeño.
 Calipso (color), color intermedio entre azul y verde, que puede ser similar al turquesa, cerúleo, aguamarina o azul verde.